Brushy bezeichnet in den Vereinigten Staaten folgende geografische Objekte

 Brushy Mountains, Gebirgszug der Appalachen in North Carolina

Orte:
 Brushy (Illinois), im Saline County
 Brushy (Iowa)
 Brushy (Oklahoma)
 Brushy Creek (Alabama)
 Brushy Creek (Texas)
 Brushy Pond (Alabama)
 Brushy Prairie (Indiana)
 Brushy Run (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brushy Creek (Greenville), in Greenville, South Carolina, ID-Nr. 99000102
 Brushy Creek Ruin, in Animas, New Mexico, ID-Nr. 92001815
 Brushy Ridge Petroglyphs, in McKee, Kentucky, ID-Nr. 91001890
 Brushy Voting House No. 6, in Morehead, Kentucky, ID-Nr. 98000340

Siehe auch:
 Brushy Creek
 Brushy Township
 Big Brushy Lake